Jungle Queen – film indiano del 1936 
Jungle Queen – film del 1945 diretto da Lewis D. Collins, Ray Taylor
Jungle Queen – film del 1956 diretto da Nari Ghadiali
Jungle Queen – film indiano del 1991
Jungle Queen – film del 2000 diretto da Syed Noor